Sparrius kan som auktorsförkortning betyda:

 Laurens B. Sparrius
 Laurens Benjamin Sparrius

Robotskapade auktorsförkortningar